Enskede kan syfta på:

 Enskede (postort) – en postort i Söderort inom Stockholms kommun vars utsträckning varierat under åren
 Enskede (stadsdel) – en stadsdel som inrättades 1926 men delades 1934 i:
Gamla Enskede – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun 1934–
 Enskededalen – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun 1934–
 Enskedefältet – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun 1934–
 Enskede gård (stadsdel) – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Enskede gård (gods) – ett tidigare gods i Söderort inom Stockholms kommun
 Enskede stadsdelsområde – ett stadsdelsområde under 1997 och 1998 i Söderort i Stockholms kommun
 Enskede-Årsta stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun 1998–2006
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun 2007–
 Enskede-Årsta församling – en församling i Enskede kontrakt i Stockholms stift bildades 1931 genom en utbrytning ur Brännkyrka församling under namnet Enskede församling
 Enskede församling – namnet på församlingen 1931–2008
 Enskede distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Enskede IP – en idrottsplats i Gamla Enskede

Se även
 Enskede gård – flera
 Enskedebanan
 Enschede – en stad i Nederländerna